KSE steht für:
 Gesellschaft zur Energieversorgung der kirchlichen und sozialen Einrichtungen
 Karachi Stock Exchange, Börse der pakistanischen Stadt Karatschi
 Kernel Scheduled Entities, Funktion des FreeBSD-Betriebssystems in der 5.x-Version
 Kiel-Schönberger Eisenbahn 
 Kieselsäureester, Ester der Kieselsäure mit Alkoholen R
 Kirchliche Struktur Einheit, früher auch KOE oder KRO
 Killswitch Engage, amerikanische Metalcore-Band
 Kleinbahn Kiel–Segeberg, bis 1961
 Kopfschwartenelektrode, ein diagnostisches Verfahren in der Geburtshilfe
 Korea Stock Exchange, Börse Koreas die mittlerweile in der Korea Exchange aufgegangen ist
 KSE-Vertrag bzw. „Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa“
 Kuwait Stock Exchange, Börse Kuwaits
 Kyiv School of Economics, Ukraine

kse steht für:
 Kuni (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung